Pšata (Cerklje na Gorenjskem), een plaats in de Sloveense gemeente Cerklje na Gorenjskem
 Pšata (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Pšata (rivier), een rivier in Slovenië